NN o normalnull, referència per prendre les mesures a nivell del mar respecte del Mar del Nord emprada durant el segle XX.
 NN o Nationale-Nederlanden, companyia asseguradora dels Països Baixos.
 NN o nomen nescio (literalment, 'en desconec el nom'), expressió llatina utilitzada en diversos àmbits (literatura, cementeris i fosses comunes, escacs...) per a indicar que es desconeix el nom d'algú.